Винорамал има више значења:

 Винорамал (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Винорамал (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику